Ardal steht für:
 Ardal (Verwaltungsbezirk), Schahrestan in der Provinz Tschahār Mahāl und Bachtiyāri, Iran
 Ardal (Tschahār Mahāl und Bachtiyāri), Stadt in Ardal (Verwaltungsbezirk), Provinz Tschahār Mahāl und Bachtiyāri, Iran
 Ardal (Fars), Ort in Estahban County, Provinz Fars, Iran
 Ardal (Isfahan), Ort in Falavarjan County, Isfahan (Provinz), Iran

Siehe auch:
 Årdal (Begriffsklärung)
 Aartal
 Ahrtal